Bananal (eiland), een Braziliaans eiland in de loop van de Araguaia
 Bananal (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Bananal (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat São Paulo